Koszykówka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 – koszykówka po raz drugi na igrzyskach olimpijskich. 23 zespoły narodowe przystąpiły do rywalizacji o olimpijskie medale.
Zawody odbyły się na hali po tym, jak katastrofalne warunki pogodowe uprzykrzały rozegranie finału poprzedniej olimpiady w Berlinie.

Format 
W eliminacjach 23 zespoły zostały podzielone (rozlosowane) na 4 grupy, w każdej po 6 ekip (z jedną grupą pięciozespołową). W grupach rozgrywano mecze systemem "każdy z każdym". Za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, za porażkę 1 punkt. O kolejności miejsc w grupie w przypadku równej liczby punktów decydował bilnas małych punktów.
Najlepsze dwie druzyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów. Drużyny z miejsc 3 - 4 w każdej grupie walczyły o miejsca 9 -16, a druzyny z miejsc 5 -6 o miejsca 17 - 23.

Składy

Wyniki

Eliminacje

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecz o 17-23

Mecz o 9-16

Ćwierćfinały

Medaliści

Klasyfikacja ogólna

Bibliografia 

 
 
 
 

1948 w koszykówce
1948
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948